SMSD puede referirse:
Distrito Escolar de Shawnee Mission (Shawnee Mission School District).
Distrito Escolar Municipal de Stafford (Stafford Municipal School District).